Some Kind of Strange — це третій студійний альбом гурту Collide, виданий 2003 року.

Трек-лист 
Crushed — 5:20
Euphoria — 5:28
Modify — 5:57
Somewhere — 6:17
Slither Thing — 4:00
Inside — 4:10
Mutation — 4:31
Tempted — 6:45
Shimmer — 5:25
Complicated — 4:37
So Long — 4:06

Технічні дані
Artwork By [Additional Inside Manipulation] — Kef
Artwork By [Cover, Inside], Photography [Band] — Chad Michael Ward
Artwork By [Layout, Design], Photography [Inside] — Collide
Artwork By [Texture Painting Detail] — X-8
Lyrics By, Vocals — Karin (3)
Noises, Producer, Engineer, Mixed By — Statik (4)
Written-By — Collide

Посилання
 

Альбоми Collide
Музичні альбоми 2003
Альбоми у стилі дарквейв